Sarah Freeman peut désigner :
 Sarah Freeman (1986-), actrice américaine ;
 Sarah Freeman (1992-), skieuse alpine canadienne.